Burali d'Arezzo – nobile famiglia napoletana
 Cesare Burali-Forti – matematico e logico italiano
 Cosimo Burali-Forti – compositore e pittore italiano
 Paolo Burali d'Arezzo – cardinale e arcivescovo cattolico italiano